Атлас МКБР производна ракета е ракета-носител, която представлява модифицирана версия на междуконтиненталната балистична ракета Атлас. Били са построени 44 различни модификации на Атлас с общо 512 полета, 96 от които неуспешни и 10 частично неуспешни.

Американски ракети-носители